Ergersheim – gmina we Francji, w Alzacji
 Ergersheim – gmina w Niemczech, w Bawarii